Boga – bevanda gassata prodotta in Tunisia
 Jérémie Boga – calciatore francese naturalizzato ivoriano
 Boga – nome comune del Boops boops, un pesce d'acqua salata
 Boga – altro nome del lago Bagakain